Broad Oak puede referirse a:

 Broad Oak (Gales)

Inglaterra:
 Broad Oak (Ashford), Kent
 Broad Oak (Canterbury), Kent
 Broad Oak (Cumbria)
 Broad Oak (Devon)
 Broad Oak (Dorset)
 Broad Oak (Hampshire)
 Broad Oak (Herefordshire)
 Broad Oak (Merseyside)
 Broad Oak (Rother), Sussex Oriental
 Broad Oak (Shropshire)
 Broad Oak (Wealden), Sussex Oriental